Obsza peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Obsza, gmina rurale du powiat de Biłgoraj, 
 Obsza, village et chef-lieu de la gmina de même nom